Kenny is een verkorte versie van de jongensnaam Kenneth. Enkele bekende personen met de naam "Kenny" zijn:

 Kenny Acheson (1957), Brits autocoureur
 Kenny B, artiestennaam van Kenneth Bron (1961), Surinaams-Nederlands zanger
 Kenny Bräck (1966), Zweeds autocoureur
 Kenny Burrell (1931), Amerikaans jazzgitarist
 Kenny Clarke (1914-1985), een jazzdrummer
 Kenny Elders (1995), Nederlands voetballer
 Kenny G (1956), Amerikaans saxofonist
 Kenny van Hummel (1982), Nederlands wielrenner
 Kenny McCormick, een personage uit de animatieserie South Park
 Kenny Rogers (1938), Amerikaans countryzanger
 Kenny Steppe (1988), Belgisch keeper
 Kenny van Weeghel (1980), Nederlands wheeler
 Kenny (band), Britse poprock band